Wehner har flere betydninger:
 Fritz Wehner – en dansk danser, koreograf og musiker
 Herbert Wehner – en tysk politiker.